El término coto puede hacer referencia a:

Personas 
Coto (heduo), jefe galo de los heduos, que vivió en la segunda mitad del

Animales 
Coto, un pez teleósteo, del suborden de los Acantopterigios;
Coto, una especie de mono aullador.

Lugares 

 Coto (Arteijo), aldea española de la parroquia de Pastoriza, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Coto (Arzúa), aldea española de la parroquia de Branzá, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Coto (Caldas da Rainha), antigua freguesia portuguesa del municipio de Caldas da Rainha, distrito de Leiría.
 Coto (Costa Rica), ciudad de Costa Rica.
 Coto (Narcea), parroquia española del concejo asturiano de Cangas del Narcea, Asturias.

Otros 

 Coto (reino), antiguo reino indígena de Costa Rica.
 Cantón de Coto Brus, cantón de Costa Rica.
 Coto de Caza (California), lugar designado por el censo ubicado en el estado de California.
 Coto de Caza El Angolo, en el Departamento de Piura, sierra norte del Perú.
 Coto de Caza Sunchubamba, en el Departamento de Cajamarca, costa norte del Perú.
 Río Coto, Río de Costa Rica.

Miscelánea 

Coto o bocio, inflamación de las tiroides;
Coto, forma de jugar al billar;
Coto, una medida lineal equivalente a medio palmo.
Coto, unidad de carne de vacuno equivalente al corte completo;
Coto, en la mitología griega, un Hecatónquiro, hijo de Urano y Gea, y hermano de Briareo y Giges;
Coto, mojón de piedra para delimitar un prado o parcela. Suelen ser de granito;
Guerra de Coto, conflicto entre Costa Rica y Panamá en 1921;
Coto, cadena de supermercados de Argentina;
 Coto, en un señorío, centro de administración de un dominio y residencia de la familia señorial;
 Un terreno acotado;
 Coto de caza o pesca.